Uruguayaans basketbalteam (mannen)
 Uruguayaans basketbalteam (vrouwen)